Philipp von Katzenelnbogen bezeichnet folgende Personen:

 Philipp von Katzenelnbogen (Bischof) († 1173), Bischof von Osnabrück
 Philipp I. (Katzenelnbogen) (1402–1479), Graf von Katzenelnbogen